Камерер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Камерер, Адальберт-Филипп (1786—1848) — немецкий поэт и прозаик.
 Камерер, Колин (род. 1959) — американский экономист, профессор поведенческой экономики и финансов в Калифорнийском технологическом институте.